LR steht für:

 Kotscherigin LR, Aufklärungsflugzeug
 Ländlicher Raum
 Lagos Railway, frühere Eisenbahngesellschaft in Nigeria
 Landrat
 den Automobilhersteller Land Rover
 Landwirtschaftliche Rentenbank
 Lausitzer Rundschau
 Lawessons Reagenz
 Lectorium Rosicrucianum
 Legal Revolutionary, den früheren Name der LRZ, einer Online-Zeitschrift für das Recht der digitalen Wirtschaft 
 Legationsrat
 Leichtathletik Rasensport (Name von Sportvereinen), zum Beispiel:
 LR Ahlen, ein Fußballverein, siehe Rot Weiss Ahlen
 Les Républicains, französische Partei
 Liberia (ISO 3166-1 alpha-2 Ländercode)
 Lightroom, eine Software zur Bearbeitung und Verwaltung von Digitalfotos des Herstellers Adobe Systems
 Links-Rechts, zum Beispiel
 LR-Zerlegung (numerische Mathematik) (Links-Rechts), siehe Gaußsches Eliminationsverfahren
 LR-Parser und LR(k)-Grammatik (Informatik)
 LR-Algorithmus (Treppeniteration)
 LR Fahrzeugbau, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 das Direktvertriebsunternehmen LR Health & Beauty Systems
 Lunar Republic, Mondrepublik
 Rumänien nach dem ICAO-Code
Liberty Reserve war ein Unternehmen für virtuelle Währungen mit einem kontobasierenden Internet-Bezahlungssystem,

LR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Ortenaukreis (für Lahr/Schwarzwald)
 Großbritannien: Borehamwood (für Fahrzeuge aus London)
 Norwegen: Tønsberg in der Provinz Vestfold og Telemark

Lr steht für:

 Lawrencium, ein chemisches Element
 Leerreisezug, eine Zuggattung der Deutschen Bahn AG um bspw. Züge überführen zu können.

lr steht für:

 .lr, die Top-Level-Domain von Liberia

LR